Жедринские — русский дворянский род.

Фамилия Жедринских происходит от древних благородных предков. Савва Алферьевич Жедринский (1533) по царской грамоте был послан с полковыми воеводами на реку Чусовая.

Их предок, Лука Лукич Жедринский, владел поместьями в середине XV века. Его правнук Григорий  убит при взятии Казани (1552). Двое Жедринских убиты под Конотопом (1659), а Степан Жедринский убит Стенькой Разиным в 1671 году под Симбирском.

Род Жедринских внесён в VI часть родословной книги Орловской, Саратовской, Тульской и Пензенской губерний.

В начале XX века в России было ещё несколько родов этого имени.

Описание герба 
В щите, разделённом на четыре части, посередине находится серебряный щиток, в коем крестообразно положены две сабли остриями вниз (изм. польский герб Пелец). В первой части, в голубом поле, три золотые стрела крестообразно же летящие вверх (изм. польский герб Бэлты). Во второй части, в красном поле, положен серебряный якорь, имеющий анкершток чёрного цвета (польский герб Котвица), а на середине обоих сих полей изображён серебряный полумесяц рогами вверх. В третьей части, в красном поле, золотая подкова шипами вверх обращённая (польский герб Ястржембец). В четвёртой части птица.

Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою короной на нём и тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубого и красного цвета, подложенный серебром.

Известные представители 

 Жедринский Дмитрий Савинович — воевода в Курмыше (1612), в Царёвосанчурске (1614).
Жедринские: Тимофей Елизарьевич, Григорий Владимирович и Афанасий Дмитриевич — нижегородские городские дворяне (1627-1640).
Жедринский Андриян Владимирович — стольник патриарха Филарета (1627), московский дворянин (1636-1640).
Жедринский Никифор Владимирович — патриарший стольник (1629), московский дворянин (1636-1640).
 Жедринский Никифор Владимирович — воевода в Томске (1635-1638).
Жедринский Александр Никифорович — стряпчий (1658-1676), московский дворянин (1692).
Жедринский Фёдор Андреянович — московский дворянин (1658-1668).
 Жедринский Богдан — воевода в Симбирске (1671-1675).
Жедринский Никита Иванович — московский дворянин (1676-1692).
Жедринский Иван Александрович — стольник царицы Прасковьи Фёдоровны (1686-1692).
Жедринские: Тимофей и Михаил Ивановичи — стряпчие (1682-1692).
Жедринский Иван Богданович — стольник (1686-1692).
 Жедринский Афанасий Осипович — помещик Пензенского уезда.

 Жедринский Егор — прапорщик, поручик, капитан-поручик, капитан лейб-гвардии Семёновского полка. В отставку вышел с чином полковника армии.

 Жедринский Тимофей — капитан, сержант лейб-гвардии Семёновского полка.

Примечания

Литература 
 
 Часть 5 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 54

Шляхетские роды герба Ястршембец
Шляхетские роды герба Пелец
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Шляхетские роды герба Бэлты
Шляхетские роды герба Котвица